El Príncipe Luis Fernando Óscar de Prusia (25 de agosto de 1944 - 11 de julio de 1977, en alemán Louis Ferdinand Oskar Christian von Preußen), también llamado Luis Fernando II, familiarmente apodado Lulu.

Primeros años de vida
Fue el quinto de los siete hijos del Príncipe Luis Fernando de Prusia y su esposa, la Gran Duquesa Kira de Rusia, así como miembro de la dinastía Hohenzollern. Luis Fernando nació en 1944 en Golzow, en Brandemburgo, actualmente parte de Polonia).

Matrimonio e hijos
El 24 de mayo de 1975, Luis Fernando contrajo matrimonio con la Condesa Donata Emma de Castell-Rüdenhausen (nacida el 21 de junio de 1950). La pareja tuvo dos hijos:

 Príncipe Jorge Federico Fernando de Prusia (nacido el 10 de junio de 1976); actual jefe de la casa real de Hohenzollern tras la muerte de su abuelo paterno en 1994; en enero de 2011 anunció su próximo matrimonio con la princesa Sophie von Ysenburg-Büdingen.
 Princesa Cornelia-Cecilia Victoria Luisa de Prusia (nacida póstumamente el 30 de enero de 1978); sufre una discapacidad desde su nacimiento.

Vida pública
En 1967 se ofreció voluntario para formar parte del Bundeswehr (Fuerzas Armadas de Alemania Occidental) con el objetivo de alcanzar el puesto de oficial de reserva. 

Y en 1972 comenzó unas prácticas en un banco alemán, aunque continuó ejerciendo sus deberes militares con regularidad. En 1977 se vio involucrado en un grave accidente durante unas maniobras militares en las que participaba, cuando quedó atrapado entre dos coches. A pesar de que se le tuvo que amputar una pierna, acabó falleciendo en Bremen varias semanas después debido al trauma.

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Caballeros de la Orden del Águila Negra